Процинозухи () — род цинодонтов-процинозухид, живших во время лопинской эпохи (зоны Cistecephalus-Dicynodon). Остатки обнаружены в Карру, Замбии и Германии.

Описание 
Многие черты анатомии предполагают водный образ жизни. Например, широкие зигапофизы позвонков предусматривают хорошую боковую подвижность тела, а это значит, что Procynosuchus мог плавать подобно угрю. Хвост процинозуха необычно длинный для цинодонта. Длинные гемальные арки образуют широкую уплощённую поверхность, что тоже важно для плавающего животного. Относительно плоские кости стопы, возможно, также были адаптацией к плаванию, ноги могли использоваться как вёсла. На бёдрах заметны места крепления сильных мышц. Длина процинозуха составляет 60 сантиметров.

Таксономия 
Процинозухи были описаны и названы Робертом Брумом в 1937 году. Он же в 1931 году назвал другой род цинодонтов — Cyrbasiodon. Паррингтон в 1936 году дал имя ещё одному роду — Parathrinaxodon. Оба таксона считаются синонимами процинозуха. По Международному кодексу зоологической номенклатуры, Cyrbasiodon и Parathrinaxodon — приоритетные имена, так как они были даны раньше, но, в отличие от процинозуха, чьё название довольно часто встречается в научной литературе, эти названия редко использовались после выделения. В 2009 году некоторые учёные предложили присвоить Procynosuchus статус сохранённого названия (nomen conservandum), а Cyrbasiodon и Parathrinaxodon — статус отвергнутого названия (nomen rejiciendum), что было закреплено в 2010 году.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2020 года в род включают 2 вымерших вида:
 , синонимы:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — верхняя пермь России

Примечания 

Цинодонты
Синапсиды пермского периода